El término «Duro» - o «El duro» - puede referirse a:

Duro 
 Duro, nombre informal de la moneda española de cinco pesetas.
 Duro, nombre común de la planta Triticum durum.
 Duro Felguera, grupo empresarial fundado por Pedro Duro en 1857.
 Duro, nombre de un planeta del universo Star Wars.
 Duro, etapa previa a la banda argentina Virus.
 Duro, hechizo de la serie Harry Potter.

El duro 
 El duro, película de Rowdy Herrington de 1989.